Blue Moon steht für:
 Blue Moon (Kalender), „Blauer Mond“ zweiter Vollmond in einem Monat
 Blue Moon (Hörfunksendung), Hörfunksendung
 Blue Moon (Kartenspiel), Kartenspiel
 Blue Moon (Kentucky), Ort in den Vereinigten Staaten
 Blue Moon of Kentucky, Song von Bill Monroe (1947)
 Blue Moon (Lied), Lied von Richard Rodgers (1933)
 Blue Moon (Diamant) 
 Blue Moon (Mondlander), geplanter Mondlander von Blue Origin
 Blue Moon, ehemaliger Name des Schiffs Azamara Quest
 Blue Moon, anderer Name für Mainzer Fastnacht (Rose), Rosensorte
 Blue Moon Cocktail, siehe Aviation (Cocktail) #Verwandte Cocktails

Filme:
 Blue Moon (Film), österreichischer Film von Andrea Maria Dusl (2002)
 Blue Moon – Als Werwolf geboren, US-amerikanischer Film von Joe Nimziki (2011)
 Blue Moon – Atemlos durch die Nacht, deutscher Film von Karsten Wichniarz (1986) 
 Blue Moon – Wilde Wasser, tapfere Herzen, US-amerikanischer Film von  Brian Garton (1998) 

Siehe auch:
 Blue Moon Rendering Tools